Les élections municipales à Marrakech-Safi se déroulent le .

Contexte

Résultats dans les principales villes

Global

Principales villes

Ait Daoud

Ait Ourir

Amizmiz

Ben Guerir

Chichaoua

Echemmaia

El Hanchane

El Kelaâ des Sraghna

Essaouira

Imintanoute

Jamaat Shaim

Laattaouia

Marrakech

Maire élu : Mohamed Larbi Belcaid (PJD)

Safi

Sebt Gzoula

Sidi Bou Othmane

Sidi Rahhal

Talmest

Tahannaout

Tamallalt

Tamanar

Youssoufia

Notes et références 

2015